Аксьо́нов (Аксьо́нова) () — російське прізвище, утворене від Аксён — російської народної форми канонічного імені Авксентій. Відомі носії:

 Аксьонов Андрій Анатолійович (нар. 2 лютого 1971) — народний депутат Верховної Ради України IX скликання, організатор місцевого «референдуму» самопроголошеної «ДНР».

 Аксьонов Василь Іванович (1953) — російський письменник.
 Аксьонов Василь Павлович (1932—2009) — радянський і російський письменник, драматург і сценарист, перекладач, педагог.
 Аксьонов Віталій Євгенович (21.03.1931 Ростов-на-Дону, РРФСР, СРСР — 16.10.2020 року, Санкт-Петербург, Росія) — радянський і російський режисер-постановник і сценарист. Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації (2008).
 Аксьонов Володимир Вікторович (1935) — космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.
 Аксьонов Володимир Григорович (1937) — український спортсмен (футболіст), тренер.
 Аксьонов Євген Петрович (1933—1995) — радянський астроном.
 Аксьонов Іван Олександрович (1884—1935) — російський поет і віршознавець родом з Путивля.
 Аксьонов Ігор Володимирович (1977) — російський футболіст, півзахисник.
 Аксьонов Костянтин Володимирович (1909—1977) — Герой Радянського Союзу, воював на території України.
 Аксьонов Микола Федорович (1928—1985) — радянський державний діяч, голова Алтайського крайвиконкому, 1-й секретар Алтайського крайового комітету КПРС. Депутат Верховної Ради СРСР 9—11-го скликань.
 Аксьонов Олександр Васильович (1984—2021) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Аксьонов Олександр Михайлович (1918—1943) — Герой Радянського Союзу, загинув під час форсування Дніпра.
 Аксьонов Олександр Олександрович (1994) — український футболіст, захисник.
 Аксьонов Олександр Панасович (1919—1943) — Герой Радянського Союзу, загинув у Дніпропетровській області.
 Аксьонов Олександр Федотович (1929) — український науковець у галузі матеріалознавства, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
 Аксьонов Сергій Валерійович (1972) — проросійський політичний діяч АР Крим.
 Аксьонов Юрій Олександрович (1973) — російський і казахський футболіст.

 Аксьонова Ірина Анатоліївна (нар. 1962) — радянська плавчиня, олімпійська медалістка.
 Аксьонова Лариса Михайлівна (нар. 1945) — радянська і російська науковиця, директорка НДІ кондитерської промисловості, академік РАСГН (2003), академік РАН (2013).
 Аксьонова Любов Павлівна (нар. 1990, до шлюбу Новікова) — російська акторка театру, кіно, телебачення.
 Аксьонова Людмила Василівна (до шлюбу Шаповалова, нар. 1947) — радянська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор 1976.
Російські прізвища